Telesfor Kostanecki – oficer wojen napoleońskich, porucznik Legii Naddunajskiej

Trzej bracia Kostaneccy:
 Stanisław Kostanecki – polski chemik, profesor Uniwersytetu Berlińskiego
 Kazimierz Telesfor Kostanecki – polski lekarz, anatom, cytolog
 Antoni Kostanecki – polski ekonomista, rektor Uniwersytetu Warszawskiego